Epicallima formosella é uma espécie de insetos lepidópteros, mais especificamente de traças, pertencente à família Oecophoridae.

A autoridade científica da espécie é Denis & Schiffermüller, tendo sido descrita no ano de 1775.

Trata-se de uma espécie presente no território português.

Referências

Ligações externas 
 Epicallima formosella - Biodiversity Heritage Library - Bibliografia
 Epicallima formosella - NCBI Taxonomy Database
 Epicallima formosella - Global Biodiversity Information Facility
 Epicallima formosella - Encyclopedia of Life

Lepidópteros de Portugal
formosella
Lepidópteros descritos em 1775